Hol steht für:

 Hol (Norwegen), eine Kommune in der Provinz Viken in Norwegen

Hol ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Hol (1825–1904), niederländischer Komponist und Dirigent
 Tove Hol (* 1970), norwegischer Badmintonspieler

HOL steht für:

 Higher-Order Logic, siehe Logik höherer Stufe
 Historisches Ortslexikon (Brandenburg), auch HOLB = Historisches Ortslexikon Brandenburg, ein dreizehnbändiges Nachschlagewerk über alle Siedlungen in Brandenburg seit dem Mittelalter, einschließlich Wüstungen
 Niederlande, ITU-Code

HOL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Holzminden

Siehe auch:

 Hohl
 Hole
 Holl (Begriffsklärung)
 Hool

Abkürzung